László József (1808–1878) színész, színigazgató
 László József (1812–1899) királyi tanácsos, református esperes-lelkész
 László József (1834 körül–1908) bányamérnök
 László József (1842–1902) unitárius lelkész, gimnáziumi tanár
 László József (1932) erdélyi magyar orvos, egyetemi tanár
 László József (1954) újságíró, menedzser